Speed, palavra em língua inglesa que significa "velocidade", pode se referir a:
 Televisão
 Speed Channel, canal de televisão por assinatura pertencente ao News Corporation e ao grupo Fox Latin America
 Speed, um filme estadunidense de 1994, estrelado por Keanu Reeves e Sandra Bullock
 Speed 2, um filme estadunidense de 1997, com Sandra Bullock e Jason Patric

 Música

 Speed, um grupo musical japonês
 Speed, um grupo musical sul-coreano
 Speed metal, um estilo musical
 Speedfreaks,  rapper brasileiro
 Black Alien & Speed, grupo de rap brasileiro

 Outros 
 Speed, tipo de bicicleta
 Speed, nome popular da droga Anfetamina

Ver também 
 Speedy, provedor de internet